Corley kan som auktorsförkortning betyda:

 Hugh Vanner Corley
 Martin F.V.Corley

Robotskapade auktorsförkortningar